Ho - o símbolo químico do elemento chamado hólmio
 Ho - uma língua falada na Índia

Localidades 
 Ho - uma cidade de Gana
 Ho - uma cidade da Dinamarca

Pessoas 
 Ho Chi Minh - um revolucionário e estadista vietnamita
 Hélio Oiticica - um artista brasileiro

Desambiguações de siglas